Вяткино — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт сельского поселения Вяткинский сельсовет.

История 
В 1928 году состояло из 653 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Вяткинкого сельсовета Пристанского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Пристанского района